Ханкала:

 Ханкала — посёлок в составе городского округа Город Грозный (Чеченская Республика, Россия).
 Ханкала — железнодорожная станция Грозненского региона Северо-Кавказской железной дороги.